Jealous One’s Envy — второй студийный альбом Fat Joe da Gangsta под новым сценическим именем — Fat Joe, выпущенный в 1995 году.

Список композиций

Альбомные синглы

Чарты

Награды синглов 
The S**t Is Real

Success

Envy

Примечания 

Альбомы Fat Joe
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Relativity Records